Ел Форзадо има више значења:

 Ел Форзадо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Форзадо, Ел Дивисадеро (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику